Hild, német családnév
 Hild, Érsekhalma része, Bács-Kiskun megye